Une église de maison, en latin , est un lieu de culte chrétien aménagé dans une maison.

Histoire

Origines 
Dans l’Église primitive, en raison des persécutions des chrétiens dans la Rome antique, les cultes se déroulaient principalement dans des maisons privées, comme le décrit le livre des Actes des apôtres. Ça été le cas jusqu'à la légalisation du christianisme par les empereurs Constantin  et Licinius en  avec l’édit de Milan.

s 
Au courant des s, de nouvelles interdictions de culte pour les chrétiens, la complexité d'obtention d'autorisations gouvernementales, et les persécutions des chrétiens principalement dans certains pays du monde qui appliquent la charia ou le communisme, ont fait que les églises de maison ont continué à être la seule option de nombreux chrétiens pour vivre leur foi en communauté . Par exemple, il y a des mouvements évangéliques d'églises de maison en Chine . Les rencontres ont ainsi lieu dans des maisons privées, en secret et dans « l'illégalité »<ref> Mark A. Lamport, Encyclopedia of Christianity in the Global South, volume 2, Rowman & Littlefield, USA, 2018, p. 364</ref>.
 
 Références 

 Voir aussi  
 Bibliographie 
  R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Yale University Press, Pelikan History of Art, 1993 
 Charles Pietri, « Recherches sur les domus ecclesiœ », Paris, Revue des Études augustiniennes, , 1978,  
   L. M. White, « The Social Origins of Christian Architecture », Harvard Theological Studies, Johns Hopkins University Press, . Vol. 1 : Building God's House in the Roman World: Architectural adaptation among Pagans, Jews and Christians, Valley Forge, 1990 Vol. 2 : Texts and Monuments for the Christian Domus Ecclesiæ in its Environment'', Valley Forge, 1997

Articles connexes 
 Bible
 Persécutions des chrétiens
 Dieu (christianisme)
 Christianisme

Liens externes 

 

Archéologie paléochrétienne